European Touring Car Cup 2012 – ósma edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składała się ona z czterech rund na torach Autodromo Nazionale di Monza, Slovakiaring, Salzburgring oraz na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari. po raz pierwszy podzielono samochody na cztery kategorie: Super 2000, Superprodukcyjną, Super 1600 i Single-makes Trophy. Wygrali je odpowiednio Fernando Monje, Nikołaj Karamyszew, Kevin Krammes oraz Stian Paulsen.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2012 w sportach motorowych
2012 we Włoszech
2012 na Słowacji
2012 w Austrii